Бува:

Топонимы 
 Бува — река, левый приток Свияги.

Персоналии 
 Иоганн Бува — австрийский музыкальный падагог.